David Littell – ex schermidore statunitense
 Jonathan Littell – scrittore statunitense naturalizzato francese
 Robert Littell – scrittore e giornalista statunitense